George Cholmondeley peut se référer à plusieurs personnes :

 George Cholmondeley (2e comte de Cholmondeley) (1666-1733)
 George Cholmondeley (3e comte de Cholmondeley) (1703-1770)
 George Cholmondeley (vicomte Malpas) (1724-1764)
 George Cholmondeley (1er marquis de Cholmondeley) (1749-1827)
 George Cholmondeley (2e marquis de Cholmondeley) (1792-1870)
 George Cholmondeley (4e marquis de Cholmondeley) (1858-1923)
 George Cholmondeley (5e marquis de Cholmondeley) (1883-1968)